Lippinken ist der deutsche Name (in Klammern Umbenennungen 1939–1942) folgender Orte in Polen:
 Lippinken, polnisch Lipinki in der Gmina Biskupiec im Powiat Nowomiejski der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Lippinken (Burgleipe), polnisch Lipienek in der Gmina Lisewo im Powiat Chełmiński der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; mit dem
 Kleinhof Lippinken
 Lippinken (auch Lippchen), poln. Lipienki in der Gmina Jeżewo im Powiat Świecki der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Lippinken (Lindenau, Adliglinde), poln. Lipinki Szlacheckie in der Landgemeinde Starogard Gdański im Powiat Starogardzki der Woiwodschaft Pommern
 Königlich Lippinken (Königslinde), poln. Lipinki Królewskie in Budy (Budda) im Powiat Starogardzki der Woiwodschaft Pommern